Рідерх III (д/н — 973) — король Стратклайду в 971—973 роках. У англійців та шотландців відомий як Амдарх.

Син короля Думнагуала VI. Відомостей про нього обмаль. Вперше згадано у 971 році. Ймовірно очолював військо Стратклайду, де завдало поразки шотландському королю Куїлену, що загинув разом із своїм братом Еохайдом. Битва за різними відомостями відбулася біля Ібандонії (Абінгтона в Південному Ланаркширі), Лойнасі (Лотіан або Леннокс), який Куїлен захопив й намагався утримати під своєї владою. За іншою версією Рідерх вбив Куїлена як помсту за викрадення та згвалтування свооєї доньки шотландським королем під час візиту того до Стратклайду

Невдовзі Рідерх став співкоролем свого батько, який фактично став верховним правителем Стратклайду при обмеженій фактичній владі. Втім помер 973 року або був повалений (разом з Думнагуалом VI) братом Малкольмом.

Примітки

Джерела 
 Clarkson, T (2010). The Men of the North: The Britons and Southern Scotland (EPUB). Edinburgh: John Donald. ISBN 978-1-907909-02-3.
 Hicks, DA (2003). Language, History and Onomastics in Medieval Cumbria: An Analysis of the Generative Usage of the Cumbric Habitative Generics Cair and Tref (PhD thesis). University of Edinburgh.
 Macquarrie, A (1998). «The Kings of Strathclyde, c. 400—1018». In Grant, A; Stringer, KJ (eds.). Medieval Scotland: Crown, Lordship and Community. Edinburgh: Edinburgh University Press. pp. 1–19. ISBN 0-7486-1110-X.
 Woolf, A (2007). From Pictland to Alba, 789—1070. The New Edinburgh History of Scotland. Edinburgh: Edinburgh University Press. ISBN 978-0-7486-1233-8.

Королі Стратклайда